Antoni Rogalski – poseł na Sejm Krajowy Galicji
 Antoni Rogalski (ur. 1946) – polski fizyk, elektronik, członek rzeczywisty PAN